На полвека поэзии позже () — польский художественный фильм, действие которого происходит во вселенной «Ведьмака». Это фанатский и полностью некоммерческий проект. Фильм вышел на экраны 10 декабря 2019 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит через 36 лет после событий, описанных Анджеем Сапковским в его книгах о Геральте. Главные герои — сын барда Лютика, Трисс Меригольд и последний ведьмак Ламберт. Они охотятся за молодой чародейкой, укравшей книгу заклинаний.

В ролях 
 Мариуш Дрэжек — Ламберт
 Магдалена Ружаньска — Трисс Меригольд
 Збигнев Замаховский — Лютик
 Камила Каминска — Орнелла.

Производство 
Фильм создавался на некоммерческой основе. В работе принимали участие профессиональные кинематографисты и ролевики. Из-за недостатка средств релиз несколько раз откладывался; наконец, последней датой релиза стало 7 декабря 2019 года. Финальный трейлер был опубликован 13 июля 2019 года и встретил преимущественно положительную реакцию.

Примечания

Ссылки 
 Энтузиасты собирают деньги на съёмки фильма по «Ведьмаку»
 На полвека поэзии позже — фанатский фильм по вселенной Ведьмака
 Фанатский фильм по «Ведьмаку» «На полвека поэзии позже»: берегись, Netflix!

Мир «Ведьмака»
Фан-фильмы
Фильмы Польши 2019 года